Čagalj, vrsta divljeg psa.
 Šakal (film), američki film iz 1997. godine s Bruceom Willisom i Richardom Gereom u glavnim ulogama.
 Osoba koja izvlači korist iz tuđe nevolje.